Захаринка — название населённых пунктов в России:

 Захаринка — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Захаринка — деревня в Починковском районе Смоленской области.